Henry King (1592–1669) – angielski poeta i biskup anglikański
 Henry King (1886–1982) – amerykański reżyser filmowy